Chiniquodontoidea es un clado de cinodontes que es definido como el grupo que incluye a todos los probainognatos más cercanamente relacionados con los mamíferos que con Probainognathus, el cual es una forma más primitiva dentro de Probainognathia. A Chiniquodontoidea pertenecen las familias Chiniquodontidae, Therioherpetidae, Tritheledontidae, y el clado Mammaliaformes.

Filogenia
unnamed

Véase también 
 Evolución de los mamíferos

Referencias 

Cynodontia